Vinagre hace referencia a varios artículos:

Ácido
Vinagre
Madre del vinagre
Vinagre blanco o destilado 
Vinagre criollo o Montubio 
Vinagre de arroz
Vinagre de los cuatro ladrones para elaboración de recetas magistrales en la farmacia. 
Vinagre de Montilla-Moriles
Vinagre de sidra de manzana
Vinagre del Condado de Huelva

Lugares
Jardín botánico Torre del Vinagre en el Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Música
El catador de vinagre, tercer disco del grupo Koma, lanzado en 1999
Vinagre y rosas, álbum de estudio del cantautor español Joaquín Sabina
Los viejos vinagres, sencillo perteneciente al grupo de rock argentino Sumo

Además
Los catadores de vinagre, imagen alegórica que representa al confucianismo, budismo y taoísmo.
Joaquín Sama y Vinagre, catedrático amigo y colaborador de Francisco Giner de los Ríos
Pollo al vinagre, película francesa